Иван Михайлович Ионенко (10 июня 1913 — 20 декабря 1989) — советский , доктор исторических наук (1968), профессор (1970), заслуженный деятель науки Татарской АССР (1983). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 10 июня 1913 г. в д. Зайцевка Смоленского уезда Смоленской губернии в крестьянской семье.

В 1931 г. окончил педагогический техникум в с. Соболево Западной (Смоленской) области.

В 1939 г. окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена.

В 1939—1941 годах — старший преподаватель кафедры истории СССР, заместитель декана истфака Казанского педагогического института.

Май 1941 г. — призван на сборы в Приволжский военный округ в должности дублера командира стрелкового взвода 208 стрелкового полка 18 стрелковой дивизии.

1942—1945 гг. служба в должности помощника начальника оперативного отдела по изучению опыта войны и истории военных действий штаба 4 Ударной армии Калининского, Ленинградского и Прибалтийского фронтов.

В 1946—1960 годах заведовал кафедрой истории Казанской высшей партийной школы при Татарском ОК КПСС. Кандидат исторических наук (1955). Научный руководитель — академик А. М. Панкратова.

С 1960 г. в Казанском университете. Заведующий кафедрой истории СССР Казанского университета (1970—1983), позднее профессор кафедры.

Автор более 170 научных трудов. Под его руководством подготовлено и защищено 7 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Ученики: Б. Ф. Султанбеков, И. Р. Тагиров, П. С. Кабытов, Р. С. Цейтлин, В. А. Шестаков, Н. Вахрушева, Е. Д. Румянцев, В. А. Попов и др.

Один из инициаторов движения студенческой и учащейся молодежи «Снежные десанты» по изучению истории Великой Отечественной войны.

Скончался 20 декабря 1989 г. в Казани. Похоронен на Самосыровском кладбище.

Основные работы 
 Очерк истории Смоленского княжества IХ—ХIV вв. Л.: ЛГПИ, 1938.
 К вопросу о роли русских полков в Грюнвальдской битве // Ученые записки ЛГПИ им. Герцена. 1939. Т. ХIХ.
 Революционная борьба крестьянства Среднего Поволжья в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции: (По материалам Казан. губ): Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата ист. наук / Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. М:, 1955. 16 с.
 Крестьянство Среднего Поволжья накануне Великого Октября (по материалам Казан. губ.). Казань: Таткнигоиздат, Ред. полит. и ист. литературы, 1957. 256 с.
 Революционная борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября: Сб. документов и материалов / Сост. Н.М. Силаева; под науч. ред. И.М. Ионенко.  Казань: Таткнигоиздат, 1958.  824 с.
 Из истории партийного строительства в армии накануне Октябрьской революции // Очерки истории народов Поволжья и Приуралья. Вып.1. Казань, 1967. С.5-34.
 Октябрь в Казани / И. М. Ионенко, И. Р. Тагиров. Казань: Таткнигоиздат, 1967. 272 с.
 Революционная борьба и национально-демократическое движение солдатских масс Поволжья и Приуралья накануне Великого Октября: в 2-х томах: дисс. … доктора исторических наук : 07.00.00. Казань, 1966. 1054 с.
 Документы по истории Октября в Татарии. / Сост.: Л.В. Горохова, Н.М. Силаева; под науч. ред. И.М. Ионенко. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1973. – 212 с.
 Когда возникла Казань / В.В.Иванов, И.М.Ионенко, А.Х.Халиков // Коммунист Татарии. 1974. №10. С.84-90.
 О некоторых задачах изучения Октябрьской революции в Поволжье // Великий Октябрь и революционное движение в Среднем Поволжье. Куйбышев, 1978. С.3-13.
 Солдатские массы в Октябрьской революции: По материалам Поволжья и Урала. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. 151 с. Рец.: Гильманов З., Цейтлин Р. Солдат в Октябрьской революции // Коммунист Татарии. 1984. №4. С.94-96.
 Казанский университет в годы Великой Отечественной войны / И. М. Ионенко, В. А. Попов. М. Изд-во Казан. ун-та, 1985. 159 с.
 Некоторые вопросы регионального изучения истории крестьянства Поволжья // Проблемы социально-экономического развития деревни Среднего Поволжья в период капитализма. Казань, 1987. С.117-121.
 Нам жить и помнить: (Записки штабного офицера): [О боевом пути 4-й Удар. армии] . Казань: Татар. кн. изд-во, 1988. 188,[2] с.

Награды 
Орден Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды, медали.

Литература 
 Кабытов П. С. И. М. Ионенко — историк Октябрьской революции // Вопросы отечественной истории. Куйбышев,1973. С.214- 221.
 Кабытов П. С., Шестаков В. А. Творческий путь И. М. Ионенко // Крестьянство Поволжья в Октябрьской революции и гражданской войне: Межвуз. сб. Куйбышев, 1983. С.150 −156.
 Сабирзянов Г. И. «…С благодарностью были» // Вечерняя Казань. 1990. 20 февр.
 Кабытов П. С. Вступительная статья к публикации писем И. М. Ионенко «Мы победим, если обеспечим высокую нравственность…» // Самарский исторический ежегодник. Самара, 1993. С.204-211.
 Ионенко Иван Михайлович // Историко-культурная энциклопедия Самарского края. Персоналии: в 4 т. – Самара: Самар. Дом печати, 1994. – Т. 2: Е–Л. – С. 141.
 Храмков Л. В., Храмкова Е. Л. Вопросы истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в творческом наследии профессора И. М. Ионенко (1913—1989) // Проблемы истории Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Самара, 1997. Вып.4. С.31-37.
 Морозов С. Д. Труды и дни профессора И. М. Ионенко // Историографический сборник. Саратов, 1998.Вып.17. С.135-138.
 Бурмистрова Л. П., Шишкин В. И. Ионенко И. М. // Профессора исторического факультета Казанского университета (1939—1999). Биобиблиографический словарь. Казань: Мастер Лайн, 1999. С.33-35.
 Иванов А. А. Дорогой мой учитель! // Жить историей: 60 лет историческому факультету Казанского университета. Казань,1999. С.129-131.
 Телишев В. Ф., Федорова Н. А. Ионенко Иван Михайлович // Жить историей: 60 лет историческому факультету Казанского университета Казань, 1999. С. 124—128.
 Телишев В. Ф., Федорова Н. А. Иван Михайлович Ионенко: учитель, воин, ученый // Фронтовики. Ученые Казанского университета. Казань, 2002. С. 85-92.
 Федорова Н. А., Телишев В. Ф. Иван Михайлович Ионенко, 1913—1989. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002. 36 с. ISBN 5-7464-0369-5
 Ионенко Иван Михайлович // Энциклопедия Самарской области: в 6 т. – Самара: СамЛюксПринт, 2010. – Т. 2: Г–И. – С. 360.
 Кабытов П. С. Казанский историк профессор Иван Михайлович Ионенко // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2013. № 2. С.35-42.
 Татарская энциклопедия. Казань, 2005. Т. 2. С. 595
 Кабытов П.С. Научные штудии выдающегося историка Ивана Михайловича Ионенко // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2021. – Т. 163, кн. 3. – С. 90–104.

Ссылки 
 К 95-летию И. М. Ионенко
 К столетию со дня рождения профессора Ивана Михайловича Ионенко

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Казанского университета
Заслуженные деятели науки Татарской АССР
Мемуаристы СССР
Похороненные на Самосыровском кладбище